Suniario, Suñer o Sunyer puede hacer referencia a:

Condes catalanes 
 Suniario I de Ampurias (f. 848), conde de Ampurias y de Rosellón.
 Suniario II de Ampurias (840-915), conde de Ampurias y de Rosellón.
 Suniario de Barcelona (890-950), conde de Barcelona, de Gerona y de Osona.
 Suniario de Pallars (f. 1010), conde de Pallars y conde consorte de Ribagorza.

Toponimia 
 Sunyer, municipio en el centro de la comarca del Segriá.
 Sunyer de Aguilar, masía en Aguilar (municipio de Montmajor, Barcelona)
 Sunyer de Valldeperes, masía en Valldeperes, antigua cuadra del municipio de Navàs (Bages)
 Can Sunyer, edificio en el centro del núcleo urbano de la población de Sant Pere Pescador (Alto Ampurdán)
 Can Sunyer del Palau, entidad de población
 Casa Sunyer (Alcanar), obra del municipio de Alcanar
 Casa Josep Sunyer, edificio de Sitges (Barcelona)
 Son Sunyer, posesión el barrio de El Pilarín, en el distrito de Levante de la ciudad de Palma, Mallorca